Натуральне число 1556
 1556 рік до нашої ери
 1556 рік нашої ери